Andrzej Zaborski (1942–2014) – orientalista
 Andrzej Zaborski (ur. 1951) – aktor
 Bogdan Zaborski (1901–1985) – geograf
 Jakub Zaborski – wokalista
 Robert Zaborski (ur. 1973) – działacz
 Władysław Zaborski (1830–1900) – jezuita